Taverna ducale di Cerreto Sannita
 Taverna ducale di Popoli